Kuzmany bzw. Kuzmány ist der Familienname folgender Personen: 

 Börries Kuzmany (* 1977), österreichischer Historiker
 Elfriede Kuzmany (1915–2006), österreichische Schauspielerin
 Hans Kuzmany (* 1940), österreichischer Physiker
 Karol Kuzmány (1806–1866), slowakischer Schriftsteller und evangelischer Theologe
 Stefan Kuzmany (* 1972), deutscher Journalist